Неча́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Нечаева, Вера Степановна (1895—1979) — советский литературовед.
 Нечаева, Елена Александровна (род. 1979) — российская фехтовальщица.
 Нечаева, Илария (урожд. Баснина; ум. 1837) — игумения Знаменского монастыря Иркутской митрополии РПЦ.
 Нечаева, Ия Вениаминовна — советский и российский лингвист, лексиколог, лексикограф.
 Нечаева, Клавдия Андреевна (1916—1942) — советская военная лётчица.
 Нечаева, Лидия Георгиевна (1920—1992) — советский кавказовед, археолог.
 Нечаева, Людмила Тимофеевна (род. 1945) — советский и российский филолог, педагог.
 Нечаева, Марина Евгеньевна (также Гусева и Романько; род. 1986) — российская шахматистка.
 Нечаева, Нина Трофимовна (1909—1996) — советский и российский геоботаник, эколог, пустыновед.
 Нечаева, Тамара Павловна (1922—2003) — советский и российский скульптор.
 Нечаева, Татьяна Ивановна (род. 1948) — советский и российский искусствовед.

Топоним 
 Нечаева — деревня в Карачевском районе Брянской области России.